Gardner Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Gardner Island (Antarktika) vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands

in Kanada:
 Gardner Island (Muskoka), in Muskoka, Ontario
 Gardner Island (Kenora), im Kenora District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Gardner Island (Louisiana)
 Gardner Island (Maine)
 Gardner Island (Rhode Island)
 Gardner Island (Wisconsin)

im Pazifik:
 Gardner Island, früherer Name von Nikumaroro, zu Kiribati